Gräsbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gräsbådan (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 
 Gräsbådan (vid Iskmo Lillön, Korsholm), Österbotten, 
 Gräsbådan (i Revöfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Gräsbådan, Malax, Österbotten,